Сердон може да се односи на:

 Сердон (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Сердон (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре